SEAT Ibiza er en minibil fra SEAT. Den er opkaldt efter den baleariske ø Ibiza og findes som 3- og 5-dørs hatchback samt fra 2010 også som 5-dørs stationcar. Ibiza er blevet bygget i over 25 år og er dermed den mest byggede bil fra SEAT. Sedanversionen hedder Córdoba.


0-100km/t 7.3 sek

Ibiza (type 021A) 

Den første Ibiza fra 1984 var baseret på Fiat 128, Ritmo og Regata. Ibiza var tegnet af Giorgetto Giugiaro, som også har designet Volkswagen Golf, Fiat Uno og mange andre biler. Motoren fra 1,2 liters slagvolume var med undtagelse af dieselmotoren på 1,7 liter udviklet af Porsche. Det var motorer af type EA801 fra Volkswagen, som var blevet boret op til 1,5 liter og (delvist) forsynet med L-Jetronic-benzinindsprøjtning. De andre motorer kom fra Fiat.

Modellen fandtes i følgende udstyrsvarianter: Special, J, L, XL, CL, CLX, GLX, SX, SXI, Crono, Comfort, Disco, Friend og Sportline, hvor variaterne SXI og Sportline fra 1993 havde mest udstyr.

Modelhistorie 
 Juli 1984: Den første SEAT Ibiza leveres i Spanien.
 Januar 1985: Ibiza fås nu også med 1,7-liters dieselmotor fra Fiat.
 Oktober 1986: Ibiza fås nu også som femdørs, og har 6 års garanti mod gennemtæring.
 Juni 1987: Modificeret undervogn for bedre præstationer.
 April 1988: Ibiza 1,5 fås nu også med katalysator.
 November 1988: 1,5-motor med benzinindsprøjtning, kølergrill i vognfarve med fire tværstriber, nyt instrumentbræt med opbevaringsrum, større handskerum, nyt rat, varme og ventilation modificeret og kraftigere, nyformede sæder med større indstillingsområde.
 Marts 1989: Passagerfartgreb og højre sidespejl standard, modificeret gearkasse.
 November 1989: Ibiza fås nu også med 1,2-liters motor med 71 hk og katalysator.
 Marts 1991: Facelift (021A): Ny kølergrill, modificerede kofangere, større sidespejle, delvist tonede baglygter fra HELLA med Volkswagen-elektrik, modificerede alufælge og Volkswagen-kontaktarme og -kontakter.
 November 1991: 1,7-liters benzinmotor med 98 hk, LU2-Jetronic fra Bosch og specialmodel Sportline.

Standardudstyr i modellen Sportline:
 Centrallåsesystem
 El-ruder foran, på tredørs trækruder bagi
 Forskærme og sidespejle i bilfarven
 Tågeforlygter integreret i kofangeren
 Lille midterkonsol
 Ændret rat med skrifttræk "Sportline"
 Ændret kvadratisk gearstang "Sport"
 Udenfor på dørene og bagklappen placerede skrifttræk "Sportline"
 Nakkestøtteindsatser med skrifttræk "Sportline"
 Sportssæder
 Kofangere og tagkantspoiler i bilfarven
 Metallak

Derudover findes der nogle få biler, som er udstyret med klimaanlæg. Derudover findes der i nogle lande, som f.eks. Østrig og Schweiz, en model med turbomotor. De råder over 1,5-litersmotoren med katalysator og 80 kW (109 hk).

Tekniske specifikationer 

Ibiza 021A bygges i dag stadigvæk i Nanjing i Kina med mindre forandringer.

Ibiza (type 6K) 

Anden generation af Ibiza blev introduceret i 1993 på Frankfurt Motor Show. Hvor teknikken udelukkende stammede fra Volkswagen, var karrosseriet stadigvæk tegnet af Giorgetto Giugiaro. Ibiza 6K blev udviklet komplet i regi af Volkswagen, og de fleste udstyrsdetaljer blev brugt i den et år senere introducerede Polo III (6N).

Ibiza 6K blev også solgt i Sydafrika som Volkswagen Polo Playa med Volkswagen-emblem på kølergrillen.

Modelhistorie 
 1993: Ibiza 6K introduceres med benzinmotorerne 1,05/45 hk, 1,3/54 hk, 1,6/75 hk, 1,8/90 hk og 2,0/115 hk og med dieselmotorerne 1,9 D/68 hk og 1,9 TD/75 hk.
 1994: Motorprogrammet udvides med 1,8 16V/129 hk, og 1,4/60 hk erstatter 1,3/54 hk.
 1995: 1,4/60 hk får multipoint-indsprøjtning.
 1996: Let facelift og nye motorer:
 2,0 16V/150 hk erstatter 1,8 16V/129 hk.
 1,6/100 hk erstatter 1,8/90 hk.
 1,0/50 hk erstatter 1,05/45 hk.
 1,9 SDI/64 hk.
 1,4 16V/100 hk.
 1,9 TDI/90 og 110 hk erstatter 1,9 TD/75 hk.
 1,9 D/68 hk får katalysator og mister 4 hk.
 1997: 1,6/75 hk får multipoint-indsprøjtning.
 1999: Stort facelift. Nyt instrumentbræt, front, bagende og motorer:
 1,6/100 hk får 145 i stedet for 140 Nm.
 1,8 T/156 hk erstatter 2,0 16V/150 hk.
 2,0/115 hk og 1,9 D/64 hk udgår.
 1,9 SDI får 68 hk/133 Nm i stedet for 64 hk/125 Nm.
 2000: Nye motorer:
 1,4 16V/75 hk erstatter 1,6/75 hk.
 1,0 16V/69 hk.
 Specialmodel 1,8 T Cupra R/180 hk.
 2002: Afløseren 6L introduceres.

Motorer 
Ibiza 6K var baseret på Polo 6N. I modsætning til Polo kom forakslen og motorophængene fra Golf III, ligesom flere af motorerne som f.eks. 2,0 16V/150 hk i Ibiza Cupra, som også blev brugt i Golf III GTI 16V, og som ikke fandtes til Polo, ligesom dieselmotorerne 1,9 SDI/64 hk og 1,9 TDI/90 og 110 hk. 110 hk-dieselmotoren gjorde også tjeneste i Golf III-specialmodellen "GTI TDI".

Ibiza 6K (1993−1999)

Ibiza 6K GP 01 (1999−2002) 

* Denne motor findes ikke på det danske modelprogram

Ibiza (type 6L) 

Tredje generation af Ibiza, internt kaldet 6L, var baseret på Volkswagen Polo IV (9N) fra moderselskabet Volkswagen Aktiengesellschaft, men var dog en lille smule større og sportsligere udlagt. Egentligt var Polo IV og Ibiza 6L baseret på platformen fra Škoda Fabia. Den kom på markedet før både Polo og Ibiza. Ligesom Polo findes Ibiza både som tre- og femdørs, mens Škoda Fabia kun findes som femdørs.

2,0-liters benzinmotoren med 85 kW (115 hk) blev hverken solgt i Danmark eller Tyskland. Den blev solgt i bl.a. Schweiz og Holland, men produktionen blev indstillet i midten af 2004.

I 2006 fik Ibiza et let facelift.

FR og Cupra 
Ibiza FR, som afløste den i starten tilgængelige Ibiza Sport, forbandt sportslige komponenter og stærke motorer med komfortfunktioner. Efter modellen Stylance bød FR på mest ekstraudstyr.

Cupra står for Cup Racing og betegner, siden typen blev introduceret i anden generation (6K) af Ibiza, de sportsligste modeller i SEATs produktion. I øjeblikket er det kun SEAT León og Ibiza, som findes i Cupra-versioner, i GP 01 fandtes også en Córdoba Cupra, som dog kun blev bygget i et ringe styktal. Standardudstyret i Cupra overgik FR-modellens. De stærkeste motorer i Cupra ydede 118 kW (160 hk) (TDI) og 132 kW (180 hk) (benzin).

Standardudstyr 
 ABS med EBV og bremseassistent
 Fører- og passagerairbag
 Fører- og passagersideairbag
 Elektronisk startspærre
 Servostyring (elektrohydraulisk, hastighedsafhængigt reguleret)
 Centrallåsesystem med fjernbetjening
 Sædevarme

Tekniske specifikationer

Ibiza (type 6J) 

Den fjerde og aktuelle generation af Ibiza blev introduceret den 22. maj 2008 og kom på en egen udviklet undervogn som Volkswagen Polo V senere blev leveret på. Fra den 14. juni samme år kom den ud hos forhandlerne, som tre- (SC, "SportCoupé") og femdørs hatchback. Modelbetegnelsen er 6J.

Modellen findes i følgende udstyrsvarianter: Reference (basisudstyr), Style, Sport, FR (Formula Racing), Cupra (Cup Racing, kun SC), Ecomotive og Color Edition (kun SC).

Fra juni 2009 findes også en skrabet version af SC med 44 kW (60 hk) og mindre udstyr. Fra marts 2010 findes også en specialmodel Good Stuff med 1,4-liters benzinmotor med 63 kW (86 hk) og bl.a. 16" alufælge, som kun findes til denne specialmodel.

Samtidig kom Bocanegra-pakken, som kun findes til de tredørs FR- og Cupra-modeller.

Siden juli 2010 findes Ibiza også som stationcar, Ibiza ST. Den er ca. 18 cm længere end hatchbackmodellen og afløste SEAT Córdoba Vario, som udgik i 2003.

Tekniske specifikationer

Seat Ibiza (2017-) 
Den nydesignede version af den femte generation af Ibiza præsenteres i april 2021.

Kilder 

 SEAT Ibiza instruktionsbog, 1991
 SEAT Ibiza instruktionsbog, 1995
 SEAT Ibiza instruktionsbog, 1997
 SEAT Ibiza instruktionsbog, januar 2001
 SEAT Ibiza instruktionsbog, februar 2002
 SEAT Ibiza instruktionsbog, februar 2006
 SEAT Ibiza Manual de instrucciones, februar 2008 (spansk)
 SEAT Deutschland > SEAT MODELLE > IBIZA > PREISE & FAKTEN > Technische Daten > Modellübersicht  (tysk)
 SEAT Ibiza 3 Doors – autoevolution (engelsk)

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted 

Ibiza
Minibiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1984
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Stationcars